Ел Пабељон има више значења:

 Ел Пабељон (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Пабељон (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Пабељон (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пабељон (Кваутепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Пабељон (Аутлан де Наваро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Пабељон (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Пабељон (Коавајана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Пабељон (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Пабељон (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику